Carmina novem illustrium feminarum () — антология древнегреческой женской поэзии, составленная Фульвио Орсини. Опубликована в 1568 году в Антверпене с посвящением известному покровителю искусств кардиналу Алессандро Фарнезе; латинские переводы греческих оригиналов выполнил . Многие вошедшие в состав антологии тексты были опубликованы впервые.

В книгу вошли стихи Сапфо, Миртис, Праксиллы, Эринны, Коринны, Носсиды, Миро, Телесиллы и Аниты.

С этого издания началось открытие женских голосов в античной поэзии.

Примечания 

Книги 1560-х годов